El término tamaño puede referirse, en esta enciclopedia:

 al tamaño de un objeto, es decir, a sus dimensiones o medidas:
 para objetos de una dimensión, a la longitud, a la altura o anchura;
 para objetos de dos dimensiones, a la superficie;
 para objetos de tres dimensiones, al volumen;
 a la altura, longitud o anchura de un ser vivo;
 a la estatura de una persona;
 en informática, al tamaño, la cantidad de bytes que ocupa un archivo informático o una carpeta de cualquier tipo, aunque estén vacíos (tamaño cero);
 en urbanismo, casi siempre a la población de una ciudad, rara vez a su extensión o superficie;

Véase también
 al tamaño de la muestra;
 al tamaño de los seres vivos;
 al tamaño de los cuerpos celestes.